Волшебное зеркало — сказочное зеркало, в котором можно видеть события прошлого и будущего.
 «Волшебное зеркало» (1903) — фантастический балет в 4 актах 7 картинах Арсения Корещенко, в бенефис за 55 лет службы Мариуса Петипа.
 «Волшебное зеркало» — кинофильм, снятый на ЦСДФ в 1958 году по системе «Кинопанорама».

См. также 
 «Остров Забвения: Харука и волшебное зеркало» (2009) — японский полнометражный мультфильм.